Ledizione 1906-07 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Béla Kelemen del Magyar AC con 21 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1906-07.
 33 FC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1906
Calcio nel 1907
Campionato ungherese di calcio